VIII округ () или Јожефварош () је један од 23 округа Будимпеште.

Спољашње везе 
 Јожефварош

Окрузи Будимпеште